Ра́йские пти́цы:

 Райские птицы  — семейство птиц отряда воробьинообразных.
 Райские птицы () — род птиц этого семейства.
 Райские птицы — мифические птицы, прилетающие из рая; в русской книжности из них выделяются гамаюн, феникс, алконост и сирин (см. , 2).
 «Райские птицы» — бродвейский мюзикл 1987 года.
 «Райские птицы» — драма Романа Балаяна (Украина, 2008).
 «Райские птицы» () — драма Сары Адины Смит, экранизация романа А. К. Смолла (США, 2021).

См. также 
 Райская Птица — околополярное созвездие южного полушария неба.